Norddeich peut faire référence à :
 Norddeich, commune allemande de l'arrondissement de Dithmarse, en Schleswig-Holstein ;
 Norddeich, partie de la ville de Norden, en Basse-Saxe (Allemagne);
 Norddeich, partie de la commune de Rodenäs, en Schleswig-Holstein (Allemagne).